25-й Чемпионат Европы по водному поло среди мужчин проходил 15-24 июня 2001 года в городе Будапешт (Венгрия).

Формат турнира 
Турнир проводился в два этапа по круговой системе:

Первый этап состоял из 2 групп по 6 команд. Первые четыре команды проходили в четвертьфинал; команды занявшие 5 места играли матч за 9 место; команды занявшие последние места играли в матче за 11 место.

На втором этапе происходил розыгрыш олимпийской системы плей-офф. Команды проигравшие свои матчи в четвертьфинале играли в «турнире за 5-8 места» — за 7 и 5 место. Проигравшие команды в полуфиналах играли матч за 3 место, а победители играли в финальный матч.

Все эти критерии турнира входят в олимпийскую систему.

Квалификация 
Команды квалифицируются следующим образом:
 Принимающая страна;
 3 лучших команд по итогам Чемпионата Европы 1999 года;
 8 команд по итогам квалификационного раунда.

Групповой этап

Группа А

Группа В

Плей-офф

1/4 финала

1/4 финала. Матчи за 5-8 место

1/2 финала

Матч за 11 место

Матч за 9 место

Матч за 7 место

Матч за 5 место

Матч за 3 место

Финал

Итоговое положение

Составы призёров

Лучшие игроки 
Лучший игрок (MVP) :  Владимир Вуясинович

Лучший вратарь :  Франческо Аттолико

Лучший бомбардир : Александр Ерышов (21 гол)

См. также 
 Чемпионат Европы по водному поло среди женщин 2001

Ссылки 
 
 

Чемпионаты Европы в Венгрии
2001
2001 год в водном поло
водное поло
Июнь 2001 года
Международные спортивные соревнования в Будапеште
Международные соревнования по водному поло в Венгрии
Спорт в Венгрии в 2001 году